Choeung Ek, een gebied waar veel slachtoffers van de Rode Khmer werden omgebracht en gedood
 The Killing Fields (film), een film over het schrikbewind van de Rode Khmer in Cambodja
 The killing fields (Mike Oldfield), album van Mike Oldfield met een gedeelte van de filmmuziek.